Prasser oder Praßer ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Prasser (1701/02–1770), deutscher Geistlicher und Propst des Augustiner-Chorherren-Stifts in Rottenbuch
 Friedrich Ehregott Praßer (1819–1888), Lehrer, Astronom, Chronist, Erfinder
 Karin Feuerstein-Praßer (geboren 1956), deutsche Lehrerin, Historikerin und Sachbuch-Autorin
 Manfred Prasser (1932–2018), deutscher Architekt und Ingenieur
 Horst Michael Prasser, emerit. Professor für Kernenergiesysteme ETHZ

Siehe auch:
 Brasser